Alexandre Menini (né en 1983), joueur français de rugby à XV
Joaquín Menini (né en 1991), joueur argentin de hockey sur gazon
Lara Menini, actrice française
Rubén Menini (né en 1924), joueur argentin de basket-ball